Hors de tout doute est un album de France D'Amour.
La preuve hors de tout doute raisonnable (ou preuve hors de tout doute) est le fardeau de preuve pénale dans les pays de common law.